

Населені пункти та їхні частини
 Кшивець — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Кшивець — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Кшивець — село в гміні Фромборк Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшивець — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшивець — частина села Кшиве в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшивець — осада в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки